Pipil (volk), een volk in El Salvador
 Pipil (taal), de taal van dat volk